Шотландский Премьер Дивизион 1983/1984 () — 87-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 20 августа 1983 года и закончился 14 мая 1984 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1983/1984
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1983 году
Спорт в Шотландии в 1984 году